Shogun peut désigner 3 jeux :
Shogun (jeu, 1979), de Teruo Matsomuto édité par Ravensburger
Shogun (jeu, 1986), de Michael Gray édité par MB
Shogun (jeu, 2006), de Dirk Henn édité par Queen Games